Deux navires de la Marine impériale japonaise ont porté le nom de Tone :
 le , un croiseur protégé lancé en 1907 qui participe au siège de Tsingtao ;
 le , un croiseur lourd de classe Tone lancé en 1937 qui participe à la Seconde Guerre mondiale.

Nom de bateau